Пиједра Песада има више значења:

 Пиједра Песада (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Песада (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједра Песада, Пиједра Пегада (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједра Песада (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику